Burg Kunreuth steht für folgende Burgen in Bayern:

 Burgruine Regensberg (Kunreuth), Landkreis Forchheim
 Schloss Kunreuth, Landkreis Forchheim
 Turmhügel Kunreuth, Landkreis Kulmbach

⋅